Cherry Valley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cherry Valley Township (Illinois)
 Cherry Valley Township (Michigan)
 Cherry Valley Township (Missouri)
 Cherry Valley Township (Ohio)